Владімір Амброс — чеський композитор
 Владімір Амброс — молдовський футболіст